Manuel Correa puede referirse a:

 Fray Manuel Correa (ca. 1600-1653), músico español;
 Manuel Correa, (ca. 1600-1667), escultor español de origen portugués;
 Manuel Correa (1790-1850), militar argentino-uruguayo.